Santa Rita do Sapucaí (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Santa Rita do Sapucaí (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais